Rue (Frankrijk)
 Rue (Zwitserland)
 Rue (Noorwegen)